Název náměstí 28. října nebo nám. 28. října má více náměstí v různých městech a městysech České republiky.

Náměstí 28. října 
 Náměstí 28. října (Brno) je náměstí ve statutárním městě Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj. 
 Náměstí 28. října (Česká Kamenice) je náměstí ve městě Česká Kamenice, okres Děčín, Ústecký kraj. 
 Náměstí 28. října (Hradec Králové) je náměstí ve městě Hradec Králové, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj. 
 Náměstí 28. října (Roudnice nad Labem) je náměstí ve městě Roudnice nad Labem, okres Litoměřice, Ústecký kraj. 
 Náměstí 28. října (Žatec) je náměstí ve městě Žatec, okres Louny, Ústecký kraj.

nám. 28. října 
 nám. 28. října (Kraslice) je náměstí ve městě Kraslice, okres Sokolov, Karlovarský kraj. 
 nám. 28. října (Luhačovice) je náměstí ve městě Luhačovice, okres Zlín, Zlínský kraj. 
 nám. 28. října (Tišnov) je náměstí ve městě Tišnov, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.

Související články 
 28. října (rozcestník)